Il singolare del Stella Artois Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–2 Boris Becker.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Stella Artois Championships 1990